Mefistofele – personaggio della leggenda popolare tedesca di Faust
Mefistofele – opera di Arrigo Boito.
Mefistofele – altro nome per il supercriminale della Marvel Comics Mefisto
La Fiat SB4 Eldridge "Mefistofele" – auto da record degli anni venti.